W Polsce
 Kamionka Mała – część wsi Kwaczała w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia
 Kamionka Mała – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Kamionka Mała – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Kamionka Mała – przysiółek  wsi Popielarnia w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Kamionka Mała – gromada

 Miejscowości na Ukrainie
 Kamionka Mała – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim